WKU steht für:
 Western Kentucky University, US-amerikanische Universität
 Wonkwang University, südkoreanische Universität
 World Kickboxing and Karate Union, Verband für Kickboxen und Karate

WKU